«Original Prankster» () — песня американской панк-рок-группы The Offspring, выпущенная 24 октября 2000 года в качестве первого сингла из шестого студийного альбома Conspiracy of One. В записи композиции принимал участие рэпер Redman. В 2005 году песня была включена в сборник хитов The Offspring Greatest Hits.

До выхода Conspiracy of One The Offspring разместили «Original Prankster» на своём официальном сайте в виде бесплатного загружаемого MP3-файла. Позже был проведен конкурс, в ходе которого первому загрузившему эту песню должен был быть присуждён $ 1 млн.

Сингл имел большой успех; Австралийской ассоциацией звукозаписывающих компаний «Original Prankster» был признан платиновым. Кроме того, в Великобритании он получил статус серебряного.

Композиция «Original Prankster» прозвучала в комедийном фильме Животное и была использована в мультсериалах Шоу Кливленда и Дарья.

Список композиций

1 версия

2 версия

Позиции в чартах

Участники записи

The Offspring 
 Декстер Холланд — вокал, ритм-гитара
 Кевин Вассерман — гитара
 Грег Криссел — бас-гитара
 Рон Уэлти — барабаны

Другой персонал 
 Redman: вокал
 Продюсирование и микширование: Брендан O’Брайен
 Звукорежиссёр: Ник ДиДиа
 Мастеринг: Эдди Шрейер

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2000 года
Песни The Offspring
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом